La Viga, era un canal de la Ciudad de México, hoy desecado. De este canal, otros sitios llevan el mismo nombre, por lo que La Viga, puede referirse a:

 Estación La Viga del Metro de la ciudad de México.
 Estación La viga del Metrobús.
 Mercado de la viga, un mercado distribuidor de peces.
 Calzada de la Viga, una calzada que sigue el trazo del antiguo canal de la viga.